Seneca County er navnet på 2 counties i USA:

 Seneca County, New York
 Seneca County, Ohio